Frédéric Allard (né le  à Québec, du Quartier St-Sauveur, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel québécois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière junior 
En 2013, il commence sa carrière avec les Saguenéens de Chicoutimi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Carrière professionnelle 
Allard est choisi au cours du repêchage d'entrée 2016 dans la Ligue nationale de hockey par les Predators de Nashville au , en . Il passe professionnel avec les Admirals de Milwaukee dans la Ligue américaine de hockey en 2017.

Le , il est échangé aux Kings de Los Angeles en retour de Brayden Burke.

Le 3 mars 2023, à la date limite des transactions, il est échangé aux Canadiens de Montréal en retour de Nate Schnarr.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2013-2014 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ ||61 ||4 ||19 ||23 ||26 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2014-2015 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ ||62 ||2 ||28 ||30 ||24 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2015-2016 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ ||64 ||14 ||45 ||59 ||34 ||6 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2016-2017 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ ||63 ||14 ||51 ||65 ||42 ||17 ||4 ||10 ||14 ||14
|-
|2017-2018 || Admirals de Milwaukee || LAH ||55 ||8 ||16 ||24 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Admirals de Norfolk || ECHL ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Admirals de Milwaukee || LAH || 65 || 4 || 25 || 29 || 44 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2019-2020 || Admirals de Milwaukee || LAH || 61 ||2 ||19 ||21 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || EC Villacher SV || EBEL || 25|| 4|| 9|| 13||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Predators de Nashville || LNH || 1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Wolves de Chicago || LAH || 25 || 3 || 15 || 18 || 30 || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022 || Admirals de Milwaukee  || LAH || 36 || 1 || 4 || 5 || 12 || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022 || Reign d'Ontario || LAH || 15 || 3 || 7 || 10 || 10 || 5 || 1 || 2 || 3 || 2 
|-
| 2022-2023 || Reign d'Ontario || LAH || 35 || 2 || 5 || 7 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023|| Rocket de Laval || LAH ||  || || || || ||

Références 

Naissance en décembre 1997
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Admirals de Norfolk (ECHL)
Joueur du EC Villacher SV
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Joueur du Rocket de Laval
Attaquant de hockey sur glace